Pindosgebergte, een gebergte in Griekenland
Pindos (paard), een paardenras
Pindos (oorlogsschip), een Grieks oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog